Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Calcutta en référence à la ville indienne de Calcutta :
Le  est un vaisseau de ligne de  rang armé de 56 canons. Il s'agit de l'indiaman Warley, acheté en 1795 par la Marine britannique, il est capturé par les Français en 1805 et détruit lors de la bataille de l'île d'Aix en 1809.
Le  est un vaisseau de ligne de  rang armé de 84 canons lancé en 1831. Transformé en bateau-cible en 1865, il est vendu en 1908.
Le HMS Hercules est renommé HMS Calcutta en 1909.
La canonnière HMS Handy est renommée HMS Calcutta en 1916.
Le  est un croiseur léger de  lancé en 1918 et coulé au combat en 1941.

Calcutta